El término punk puede referirse a:

Música, grupos musicales, género musical 
 Punk o punk rock, género musical contemporáneo.
 Punk, sencillo del grupo granadino Los Planetas.
 Punk, canción del grupo Gorillaz.
 Daft Punk, dúo de música electrónica.
 Primera ola del punk, expresión utilizada para señalar a las primeras bandas punk Estados Unidos, Reino Unido (principalmente Inglaterra) y Australia.

 Street punk o streetpunk, género musical popular y de clase obrera, basado en el género punk rock.
 Hardcore punk o Hardcore, subgénero musical del punk.
 Post-punk o afterpunk, estilo musical.

Cultura 
 Movimiento punk, el movimiento generado.

Personas 
 CM Punk, nombre artístico de Phillip Jack Brooks.